Панамериканская федерация гандбола (, сокр. PATHF; ) — структура, управлявшая гандболом в странах Америки. Объединяла 30 национальных федераций. Представляла Международную федерацию гандбола (ИГФ) на американском континенте. Штаб-квартира находилась в городе Гуаянабо (Пуэрто-Рико).

Решением ИГФ 14 января 2018 было предусмотрено разделение PATHF на две конфедерации — Северной Америки и Карибского бассейна и Южной и Центральной Америки.

История 
Панамериканская федерация гандбола (PATHF) основана в 1978 году. Первоначально в неё вошли всего 6 стран — Аргентина, Бразилия, Канада, Куба, Мексика и США. В 2012 членами PATHF были уже 30 национальных ассоциаций стран Америки.

В 1979 в Мексике был проведён первый Панамериканский чемпионат среди мужских национальных сборных команд. Аналогичные женские турниры проходили с 1986 года.

В программу Панамериканских игр гандбол был включён только в 1987 году во время проведения Х Игр в Индианаполисе (США).

С 1993 проводились Панамериканские чемпионаты среди мужских, а с 1998 — и среди женских молодёжных сборных команд. С 2001 года разыгрывались Панамериканские первенства среди юношей и девушек.

С 2004 проходят Панамериканские чемпионаты по пляжному гандболу.

В 2019 году вместо единой Панамериканской федерации гандбола были образованы Конфедерация гандбола Северной Америки и Карибского бассейна и Конфедерация волейбола Южной и Центральной Америки.

Структура PATHF 
Высший органом Панамериканской федерации гандбола был Конгресс.

Для решения задач, поставленных Конгрессом перед PATHF, а также уставных требований, делегаты Конгресса избирали Совет из 12 членов, который проводил в жизнь решения Конгресса, а также организовывал повседневную деятельность PATHF. Руководил его работой президент PATHF.  

В составе Совета был образован Исполнительный комитет (Исполком). Он состоял из президента, двух вице-президентов, генерального секретаря и казначея. Исполком осуществлял повседневное руководство PATHF под контролем Совета и следит за выполнением его решений.

Для решения специальных задач, стоявших перед PATHF, в её структуре созданы постоянные комиссии: по организации соревнований, по правилам игры и судейству, тренерско-методическая, медицинская, по развитию и другие.

В составе Панамериканской федерации гандбола существовали также 4 региональные ассоциации: Североамериканская, Центральноамериканская, Южноамериканская и Карибская.

Официальные соревнования 
В рамках своей деятельности Панамериканская федерация гандбола отвечала за проведение следующих турниров:

 Гандбольные турниры в рамках Панамериканских игр — один раз в четыре года в предолимпийский сезон;
 Панамериканские чемпионаты среди национальных сборных команд — один раз в два года по чётным годам;
 Панамериканские чемпионаты среди молодёжных сборных команд — один раз в два года по нечётным (мужчины) и чётным (женщины) годам;
 Панамериканские чемпионаты среди юниорских сборных команд — один раз в два года по нечётным (юноши) и чётным (девушки) годам;
 Панамериканские чемпионаты по пляжному гандболу — ежегодно (с 2013).

Члены PATHF

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт PATHF

Гандбольные организации